Серге́й Максиме́нко:
 Максименко, Сергей Дмитриевич (род. 1941) — украинский учёный-психолог, директор Института психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины (с 1997).
 Максименко, Сергей Ефремович (1919—2004) — Герой Советского Союза.
 Максименко, Сергей Павлович (род. 1957) — советский игрок в хоккей с мячом.